Législature nationale (Soudan)
 Législature nationale du Soudan du Sud